Bleke baardbuulbuul
 Bruinwangbaardbuulbuul
 Cassins baardbuulbuul
 Finsch' baardbuulbuul
 Grijskopbaardbuulbuul
 Groene baardbuulbuul
 Penanbaardbuulbuul
 Reichenows baardbuulbuul
 Roodstaartbaardbuulbuul
 Rosse baardbuulbuul
 Temmincks baardbuulbuul
 Witkeelbaardbuulbuul